Името Раяновци носят две български села:

 Раяновци, област Видин
 Раяновци, област София